Adiwarno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Adiwarno, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Adiwarno, Wonosobo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar